Багда́дський халіфа́т — арабська феодальна держава 8—10 століття, очолювана Аббасидами.

До Багдадського халіфату входили країни Північної Африки, Близького і Середнього Сходу, частина Закавказзя і Середньої Азії.

Розташований на важливих торговельних шляхах, Багдадський халіфат досяг розквіту в 8—9 століттях. Різний рівень економічного та соціального розвитку окремих частин Багдадського халіфату, численні народні повстання — в Середній Азії (776—783), Азербайджані та Ірані (815—837), Іраку (869—883, 890) та ін. — зумовили розпад Багдадського халіфату наприкінці 10 століття.

Див. також 
 Аббасидський халіфат

Джерела

Посилання 
 Халіфат Абассидів

Середньовічні держави Азії
Багдадський халіфат
Середньовічні держави Африки
Середньовічний Ірак